Sanning eller konsekvens eller Sanning och konsekvens kan syfta på:

 Sanning eller konsekvens (lek) – en lek med minst två personer
 Sanning eller konsekvens (roman) – en svensk ungdomsroman av Annika Thor från 1997
 Sanning eller konsekvens (film) – ett svenskt drama från 1997 baserad på boken
 Sanning och konsekvens (drama) –  ett drama av Lars Norén från 1989
 Sanning och konsekvens (samhällsprogram) – ett samhällsprogram som visades i TV3 under hösten 2011
 Sanning & Konsekvens – ett TV-programm på ZTV under mitten 1990-talet

Se även
 Truth or Consequences